Alexander Zverev era il detentore del titolo ma è stato sconfitto da Rafael Nadal in finale per 6-1, 1-6, 6-3.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Rafael Nadal (campione)
  Alexander Zverev (finale)
  Grigor Dimitrov (secondo turno)
  Marin Čilić (semifinale)
  Juan Martín del Potro (terzo turno, ritirato)
  Dominic Thiem (secondo turno)
  Kevin Anderson (secondo turno, ritirato)
  John Isner (secondo turno)

  David Goffin (quarti di finale)
  Pablo Carreño Busta (quarti di finale)
  Novak Đoković (semifinale)
  Sam Querrey (primo turno)
  Jack Sock (secondo turno)
  Diego Schwartzman (secondo turno)
  Tomáš Berdych (primo turno)
  Lucas Pouille (secondo turno)

Qualificati 

  Stefanos Tsitsipas (secondo turno)
  Nicolás Jarry (primo turno)
  Federico Delbonis (primo turno)
  Frances Tiafoe (primo turno)

  Nikoloz Basilashvili (secondo turno)
  Filippo Baldi (primo turno)
  Malek Jaziri (primo turno)

Wildcard 

  Matteo Berrettini (secondo turno)
  Marco Cecchinato (secondo turno)

  Andreas Seppi (primo turno)
  Lorenzo Sonego (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2018